The Boy Bands Have Won, and All the Copyists and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won, If We Allow Our Culture to Be Shaped by Mimicry, Whether from Lack of Ideas or from Exaggerated Respect. You Should Never Try to Freeze Culture. What You Can Do Is Recycle That Culture. Take Your Older Brother's Hand-Me-Down Jacket and Re-Style It, Re-Fashion It to the Point Where It Becomes Your Own. But Don't Just Regurgitate Creative History, or Hold Art and Music and Literature as Fixed, Untouchable and Kept Under Glass. The People Who Try to 'Guard' Any Particular Form of Music Are, Like the Copyists and Manufactured Bands, Doing It the Worst Disservice, Because the Only Thing That You Can Do to Music That Will Damage It Is Not Change It, Not Make It Your Own. Because Then It Dies, Then It's Over, Then It's Done, and the Boy Bands Have Won, зазвичай скорочується до The Boy Bands Have Won — 13 студійний альбом британського музичного гурту , реліз якого відбувся у 2008 році. Повна назва альбому містить 865 символів, і тримає рекорд по найдовшій назві музичного альбому, станом на серпень 2009.

Передумови

Список композицій

Учасники 
 Lou Watts - Вокал
 Boff Whalley - Вокал, Укулеле
 Neil Ferguson - Вокал, Гітари
 Jude Abbott - Вокал, Труба
 Phil 'Ron' Moody - Вокал, Акордеон

Також:
 Oysterband, Roy Bailey, Robb Johnson, Ray Hearne, Barry Coope & Jim Boyes - Вокал
 Charlie Cake Marching Band - Брас
 David P. Crickmore - Банджо (7), (22); Добро (музичний інструмент) (18), (22)
 Jo Freya - Саксофон (2)
 Harry Hamer - Кахон (9), (11); Табла (16)
 The Pudsey Players - Струнні (6), (11), (18)

Примітки